Александър Ковачевич може да се отнася за:

 Александър Ковачевич (шахматист) (р. 1974) – сръбски шахматист
 Александър Ковачевич (футболист) (р. 1992) – сръбски футболист